Vulnerable — музыкальный альбом Tricky 2003 года.
 Vulnerable — сингл Roxette с альбома «Crash! Boom! Bang!», 1994 год.
 Уязвимый () — статус языков в классификации ЮНЕСКО.